Joensen ist der Familienname folgender Personen:

 Bodil Joensen (1944–1985), dänische Pornodarstellerin
 Edmund Joensen (* 1944), färöischer Politiker, 1994–1998 Ministerpräsident der Färöer (Løgmaður)
 Heri Joensen (* 1973), färöischer Metal-Musiker
 Johan Carl Joensen (1857–1907), färöischer Inspektor von Grönland
 Margit Gaard Joensen (* 1974), färöische Fußballspielerin
 Maria Louise Joensen (* 1985), dänische Singer-Songwriterin, siehe Aura Dione
 Ove Joensen (1948–1987), färöischer Abenteurer
 Pál Joensen (* 1990), färöischer Schwimmer
 Poul F. Joensen (1898–1970), färöischer Dichter 
 Sámal Joensen (* 1993), färöischer Fußballspieler
 Sámal Joensen-Mikines (1906–1979), färöischer Maler
 Sigurð Joensen (1911–1993), färöischer Politiker
 Sigrið av Skarði Joensen (1908–1975), färöische Publizistin, Lehrerin und Feministin
 William Joensen (* 1960), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Des Moines